Branca dels comtes de Froburg
 Derivació del comtat d'Homberg